Динка:

 Динка — нилотский народ, населяющий Южный Судан.
 Динка — язык народа динка, одной из крупнейших аборигенных этнических групп в Южном Судане.
 «Динка» — повесть советской писательницы В. А. Осеевой.